Ebenfeld ist der Name folgender Orte:

 Ebenfeld (Hatzfeld), Ortsteil der Stadt Hatzfeld (Eder), Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Ebenfeld (Gemeinde Techelsberg), Ortschaft von Techelsberg am Wörther See, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Ebenfeld (Gemeinde Kirchberg), Ortsteil von Kirchberg am Wechsel, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Ebenfeld (Höhenberg), Gemeinde Wiesenfelden, Landkreis Straubing, Bayern